Турдей — многозначный топоним в России:

 Турдей — деревня в Воловском районе Тульской области (Двориковское сельское поселение).
 Турдей — деревня в Воловском районе Тульской области (Турдейское сельское поселение).
 Турдей  — ж.д. станция на территории Воловского района Тульской области, на линии Новомосковск — Узловая — Ефремов.
 Турдей — река в Тульской области, левый приток Красивой Мечи.